Sivera ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Sivera (* 1978), andorranischer Fußballspieler 
 Antonio Sivera (* 1996), spanischer Fußballspieler